Kartzke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kartzke (1883–1962), deutscher Amerikanist 
 Ulrich Kartzke (* 1958), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof